Сиббальдиецвет () — род растений семейства .

Род назван в честь шотландского естествоиспытателя Роберта Сиббальда.

Ботаническое описание 
Многолетние травы или приземистые полукустарнички с почти до основания отмирающими зимой стеблями. Листья черешчатые, тройчатые или перистые.

Цветки одиночные или собраны в немногоцветковые соцветия. Лепестки жёлтые или бледно-жёлтые.

Виды 
Род включает 7 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Розановые
Флора Евразии
Таксоны растений, названные в честь людей